Queijo de cabra transmontano
 Chèvre